Schlacke steht für:

 Schlacke (Verbrennungsrückstand), Verbrennungsrückstand
 Schlacke (Metallurgie), Sekundärprodukt der Erzverhüttung
 Wurfschlacke, veraltete Bezeichnung für eine pyroklastische Ablagerung
 Schweißschlacke, veraltete Bezeichnung für eine pyroklastische Ablagerung
 Schweißschlacke, Rückstand beim Schweißen
 Sinter, mineralische Ablagerung
 Schlacke, vermeintliches menschliches Stoffwechselprodukt, siehe Entschlackung

Schlacke ist der Familienname von:
 Sabine Schlacke (* 1968), deutsche Rechtswissenschaftlerin

Siehe auch: